«Бетис Депортиво» () — испанский футбольный клуб из города Севилья, в одноимённой провинции в автономном сообществе Андалусия, резервная команда клуба «Бетис». Клуб основан в 1962 году, и первоначально назывался «Триана Баломпье» (в 1991—2017 — Real Betis B), гостей принимает на арене «Сьюдад Депортива», вмещающей 4 000 зрителей. Команда никогда не поднималась в Примеру и Сегунду, лучшим результатом является 7-е место в Сегунде Б в сезоне 1991/92 (в группе 4).

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B — 23 сезона
 Терсера — 26 сезонов
 Региональные лиги — 4 сезона

Достижения 
 Терсера
 Победитель (4): 1984/85, 1989/90, 1993/94, 2013/14

Известные игроки 
  Мелли
  Мики Роке
  Хоакин
  Диего Тристан
  Брима Разак

Ссылки 
 Официальный сайт клуба «Реал Бетис» 
 Профиль  на futbolme.com

Футбольные клубы Испании
ФК «Реал Бетис»